ZDJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Hauptbahnhof, Berna, Svizzera